ПУБ или пуб. — аббревиатура, имеющая несколько значений.

 ПУБ — «Производство, услуги, бухгалтерия» программа 1С
 ПУБ — Подмосковный угольный бассейн или Мосбасс

 пуб. — публичный

 См. также
 ePub